«Sight & Sound» («Изображение и звук» или "Звук и картинка") — ежемесячный британский журнал о кино, который издаётся с 1932 года, с 1934 — под эгидой Британского института кино. До 1991 года выходил раз в квартал.

«Sight & Sound» традиционно публикует рецензии на все фильмы, выходящие в Великобритании, с указанием полного состава съёмочной группы. В преддверии больших премьер выходят развёрнутые интервью с режиссёрами и актёрами.

Опросы 
Журнал раньше своих конкурентов (вроде французского «Positif») стал публиковать списки величайших фильмов всех времён, которые обновляются каждое десятилетие. Списки составляются по результатам опроса профессионалов в области кино со всего мира. Несмотря на то, что вслед за «Sight & Sound» такие перечни стали составлять и другие издания, список Sight & Sound по-прежнему сохраняет свою авторитетность. По словам Роджера Эберта, среди всех рейтингов это единственный, который кинопрофессионалы воспринимают всерьёз.

По результатам опроса 1952 года величайшими фильмами были названы «Похитители велосипедов», «Золотая лихорадка» и «Огни большого города». Через 10 лет первое место занял «Гражданин Кейн», который сохранял лидерство на протяжении полувека. За ним долгое время следовали «Правила игры» Жана Ренуара — величайший из фильмов, снятых в Европе. По итогам опроса 2012 года, в котором приняли участие 846 кинокритиков, «Гражданина Кейна» впервые обошел хичкоковский триллер «Головокружение». Из 358 опрошенных в 2012 году режиссёров наибольшее число назвало лучшим фильм Ясудзиро Одзу «Токийская повесть».

Опрос 2012 года 
Чаще всего среди лучших назывались фильмы Брессона (7), Годара, Хоукса, Пауэлла, Бунюэля (по 6), Дрейера, Альфреда Хичкока, Кубрика, Антониони и Бергмана (по 5). Среди 50 лучших фильмов больше всего работ Годара (4), Дрейера, Тарковского и Копполы (по 3).

Из фильмов советского производства выше всего котируются «Сталкер», «Андрей Рублёв» и «Зеркало» Тарковского (№ 29, 26 и 19 соответственно), «Броненосец „Потёмкин“» Эйзенштейна (№ 11) и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (№ 8).

Единственным российским (постсоветским) фильмом в данном списке является «Русский ковчег» Александра Сокурова (2002), снятый «одним кадром» за один дубль с использованием современных на момент съёмок технологий кинопроизводства.

Из фильмов последнего десятилетия наибольшим авторитетом пользуются «Любовное настроение» (№ 24), «Малхолланд Драйв» (№ 28), «Один и два» (№ 100), «Древо жизни» (№ 102), «Тропическая болезнь» (№ 127), «Скрытое» (№ 154), «Смерть господина Лазареску», «Нефть», «ВАЛЛ-И», «Тесицюй», «Унесённые призраками», «Дядюшка Бунми», «Туринская лошадь», «Меланхолия» и «Белая лента».

Рейтинг документальных фильмов 
Летом 2014 года был впервые проведён опрос для составления рейтинга документальных фильмов. Лучшим документальным фильмом всех времён был назван «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова.

Примечания

Ссылки 
 Сетевая версия журнала

Печатные издания, возникшие в 1932 году
Ежемесячные журналы Великобритании
Британские журналы о кино
Кинематографические рейтинги
Британский институт кино